Hove har flere betydninger:
 Halo – de farvede ringe omkring solen eller månen kaldes også for Hove
 Hove (Arendal) – sted på Tromøy i Arendal i Norge, årligt rockefestival
 Hove (East Sussex) – en by i det sydlige England; den ene del af dobbeltbyen Brighton and Hove
 Hove (Smørum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Smørum Sogn, Egedal Kommune
 Hove Kirkeby – en by i Hove Sogn, Lemvig Kommune, Danmark
 Hove (South Australia) – en forstad til Adelaide i Australien
 Hove (Antwerpen) – en kommune i provinsen Antwerpen, Belgien
 Hoves (nederlandsk: Hove) – en kommune i provinsen Hainaut, Belgien